EVZ ist die Abkürzung für 
 Ebener Verzerrungszustand, siehe Spannung (Mechanik)
 Empfangs- und Verfahrenszentren für Asylsuchende (Schweiz) (siehe Bundesamt für Migration)
 Endverzweiger, ein Bauteil des Telefonnetzes
 Erhöhte Versorgungszuverlässigkeit; siehe Verbundnetz
 Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, eine deutsche politische Stiftung
EV Zug, ein Schweizer Eishockeyverein
EV Zeltweg, ein österreichischer Eishockeyverein

EVZ